Мадагаскар — многозначный термин.

 Мадагаскар — островное государство в Восточной Африке.
 Мадагаскар — остров в Индийском океане.
 Мадагаскар — серия фильмов.
 Madagascar — серия компьютерных игр:
 «Madagascar» — компьютерная игра по мотивам одноимённого мультфильма.
 «Madagascar: Escape 2 Africa» — компьютерная игра по мотивам одноимённого мультфильма.
 «Madagascar 3: The Video Game» — компьютерная игра по мотивам одноимённого мультфильма.
 Весёлая ферма 3. Мадагаскар — казуальная компьютерная игра в жанре time management, разработанная компанией Alawar Melesta и изданная Alawar Entertainment в июле 2010 года.

В музыке 

 «Мадагаскар» — песня Юрия Визбора об одноимённом острове.

См. также 
 Пингвины из Мадагаскара (значения)